

Corpi celesti 
15031 Lemus – asteroide della fascia principale

Persone 
Miguel Lemus – calciatore salvadoregno
José María Lemus – militare e politico salvadoregno, presidente della Repubblica del Salvador dal 1956 al 1960
Juan Carlos Lemus – ex pugile cubano